Чемпионат Греции прошёл в Афинах с 4 по 12 декабря 2004 года.

 Категория: 10-я (средний рейтинг: 2485).

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Греции по шахматам
Спортивные соревнования в Афинах
2004 год в шахматах
Декабрь 2004 года
Спорт в Греции в 2004 году